Osoby o tym nazwisku:
 Elżbieta Sommer – polska prezenterka pogody
 Fedor Sommer – śląski pisarz, nauczyciel
 Gerhard Sommer – niemiecki wojskowy
 Juergen Sommer – amerykański piłkarz
 Josef Sommer – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Julius Sommer – polski matematyk, wykładowca akademicki
 Michael Sommer – niemiecki działacz związkowy
 Pascal Sommer – szwajcarski skoczek narciarski
 Paul Sommer – katolicki duchowny
 Piotr Sommer – polski poeta, eseista, tłumacz
 Raymond Sommer – francuski kierowca wyścigowy
 Renate Sommer – niemiecka polityk, inżynier rolnictwa
 Robert Sommer – niemiecki lekarz
 Tomasz Sommer – polski dziennikarz i wydawca
 Yann Sommer – szwajcarski piłkarz
 Vladimír Sommer – czeski kompozytor
 Wilhelm Sommer – niemiecki lekarz